Serov kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter A. Serov
 V.P. Serov

Robotskapade auktorsförkortningar